Bubendorf heißen folgende Orte:
 Bubendorf BL, Gemeinde im Bezirk Liestal, Kanton Basel-Landschaft, Schweiz
 Bubendorf im Burgenland, Katastralgemeinde von Pilgersdorf, Bezirk Oberpullendorf, Österreich
 Boncourt JU, Gemeinde im Bezirk Porrentruy, Kanton Jura, Schweiz
 Bubendorf (Frohburg), Ortsteil der Stadt Frohburg, Landkreis Leipzig, Sachsen
 Bubendorf (Gemeinde Kematen), Ortschaft von Kematen am Innbach, Bezirk Grieskirchen, Österreich
 Bubendorf (Gemeinde Kopfing), Ortsteil von Kopfing im Innkreis, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Bubendorf (Gemeinde Mooskirchen), Ortschaft von Mooskirchen, Bezirk Voitsberg, Österreich
 Bubendorf (Gemeinde Wolfsbach), Katastralgemeinde von Wolfsbach, Bezirk Amstetten, Österreich